Anubis (god), een Egyptische god 
Anubis (Stargate), een van de valse goden uit Stargate SG-1 
Anubis (dier), een andere benaming voor een groene baviaan
Anubis (geslacht), een geslacht van boktorren
Het Huis Anubis, een tv-soap van Studio 100 op Nickelodeon
Anubis The Ride, een attractie uit het pretpark Plopsaland De Panne gebaseerd op bovenstaande tv-soap
De poorten van Anubis (Engels: The Anubis Gates), een roman van Tim Powers
 Anubis (encryptiealgoritme), een blokvercijferend encryptiealgoritme

Zie ook
Het Huis Anubis (doorverwijspagina)